Rautawaara är ett efternamn, som burits av bland andra:
Aulikki Rautawaara, finländsk sångerska
Pentti Rautawaara, finländsk musiker